

Anno 
 968 o 968 a.C.

Codici 
 968 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Haverhill, nella contea di Suffolk, in Inghilterra

Matematica 
 968 – numero